Pipestone kan syfta på:

 Pipestone, Manitoba
 Pipestone, Minnesota

Se även 
 Pipestone County